Орловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Орловская волость — в составе Воронежской губернии (Воронежский уезд)
 Орловская волость — в составе Пермской губернии (Соликамский уезд)
 Орловская волость — в составе Томской губернии (Барнаульский уезд)
 Орловская волость — в составе Тульской губернии (Богородицкий уезд)
 Орловская волость — в составе Тульской губернии (Епифанский уезд)
 Орловская волость — в составе Черниговской губернии (Новгород-Северский уезд)